kunstrijden (rolschaatsen), een sport op rolschaatsen
kunstschaatsen, een sport op ijsschaatsen (kort voor kunstrijden op de schaats)
kunstfietsen, een sport op de fiets